Empuse désigne un insecte de l'ordre des mantoptères
 Empuse est le nom d'un démon

Voir aussi
 Empousa, créature fantastique de la mythologie grecque